Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frederico Gil che ha battuto in finale Gorka Fraile 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Oliver Marach (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (semifinali)
 Óscar Hernández (secondo turno)

 Diego Junqueira (primo turno)
 Diego Hartfield (primo turno)
 Flavio Cipolla (primo turno)
 Benedikt Dorsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2006